Dietler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Dietler (1839–1924), Schweizer Politiker (FDP)
 Johann Friedrich Dietler (1804–1874), Schweizer Maler und Zeichner